Metal Female Voices Fest — фестиваль хеві-метал музики за участю гуртів з жіночим вокалом. Проходить щорічно у Бельгії з 2003 року.

Учасники фестивалю

2014 — Metal Female Voices Fest XII 
 17 жовтня: Ayin Aleph, Diary Of Destruction.
 18 жовтня: Sirenia, Лів Крістін + Аннеке ван Ґірсберґен + Kari Rueslåtten, Leaves' Eyes, Diabulus in Musica, Draconian, Skeptical Minds, Dark Sarah, Head Phones President, Jaded Star, La-Ventura, Ancient Bards, Season Of Ghosts.
 19 жовтня: Xandria, Arkona, Therion, Stream of Passion, Viper Solfa, Holy Moses, Enemy Of Reality, Magistina Saga (Японія), Aria Flame, Evenoire (Італія).

2013 — Metal Female Voices Fest XI 
 18 жовтня: Лів Крістін, Eve's Apple.
 19 жовтня: Lacuna Coil, Delain + Шарон ден Адель, Leaves' Eyes, Kontrust, Asrai, Kobra and the Lotus, Chaostar, Serenity, Imperia, Victorians, Azylya, Magion.
 20 жовтня: Тар’я + Флор Янсен, ReVamp, Аннеке ван Ґірсберґен, Crimfall, Stream of Passion, Cadaveria, Eleanor, Dalriada, Hell City, L'Endevi.

2012 — Metal Female Voices Fest X 
 20 жовтня: Lacuna Coil, Arch Enemy, Delain, Arkona, Amberian Dawn, Skeptical Minds, Dimlight, Lahannya, Seduce the Heaven, Crysalys, Benighted Soul, Anwynn.
 21 жовтня: Epica, Xandria, Diabulus in Musica, Trail of Tears, Sarah Jezebel Deva, Trillium, 69 Chambers, November-7, Meden Agan, Valkyre.

2011 — Metal Female Voices Fest IX 
 21 жовтня: Battlelore, Xandria, Bare Infinity.
 22 жовтня: Доро, Leaves' Eyes, Diabulus in Musica, Trail of Tears, Benedictum, Dylath-Leen, Deadlock, Amaranthe, Kivimetsän Druidi, Coma Divine, Nemhain, Hanging Doll.
 23 жовтня: Therion, Visions of Atlantis, Draconian, Stream of Passion, System Divide, Midnattsol, Triosphere, Velvet Seal, Operatika, Diary About My Nightmares.

2010 — Metal Female Voices Fest IIX 
 22 жовтня: Hells Belles, Manic Movement, The Veil.
 23 жовтня: Arch Enemy, ReVamp, Krypteria, Tristania, Dylath-Leen, Visions of Atlantis, Skeptical Minds, 69 Chambers, Unsun, Godyva, Pythia.
 24 жовтня: Epica, Leaves' Eyes, HolyHell, Diabulus in Musica, Sarah Jezebel Deva, The Agonist, Omega Lithium, Ram-Zet, Anwynn.

2009 — Metal Female Voices Fest VII 
 17 жовтня: Epica, Delain, Midnattsol, Krypteria, Flowing Tears, Autumn, Amberian Dawn, Kivimetsän Druidi, Unsun, Manic Movement, Pinky Doodle Poodle, Whyzdom.
 18 жовтня: Тар’я, Доро, Trail of Tears, Van Canto, Darzamat, Stream of Passion, Lahannya, Deadlock, To-Mera, Coronatus.

2008 — Metal Female Voices Fest VI 
 17 жовтня: Girlschool, Eths, Benedictum, Izegrim, White Skull, Dylath-Leen, ChaosWave, Ethernity, Why She Kills.
 18 жовтня: Тар’я, Epica, L'Âme Immortelle, Trail of Tears, Midnattsol (скасовано), Asrai, Diablo Swing Orchestra, Macbeth, Edenbridge, Atargatis, Kells, Markize.

2007 — Metal Female Voices Fest V 
 13 жовтня: Seraphim, Kells, Markize, Ethernity, Sad Siberia.
 17 жовтня: Доро, Holy Moses, Dylath-Leen, Tourettes, Darzamat (скасовано), Benedictum (скасовано).
 18 жовтня: Leaves' Eyes, Epica, Sirenia, Flowing Tears, Seraphim, Delain, Elis, Draconian, Battlelore, Distorted, Valkyre, Interria, Autumn (скасовано), Imperia (скасовано).

2006 — Metal Female Voices Fest IV 
 21 жовтня: Tristania, Delain, Lullacry, Midnattsol, Forever Slave, Xandria, Sengir, Visions of Atlantis, Skeptical Minds, Naio Ssaion, The Legion of Hetheria, Anachronia, Theatres des Vampires, Macbeth.

2005 — Metal Female Voices Fest III 
 22 жовтня: Lacuna Coil, After Forever, Epica, Leaves' Eyes, Autumn, Elis, Midnattsol, Mercury Rain, Asrai, Skeptical Minds, The Legion of Hetheria, Anachronia, Diluvium.

2004 — Metal Female Voices Fest II 
 7 листопада: Nightwish, Epica, Flowing Tears, Darkwell, Sengir, Visions of Atlantis, Syren's Call, Ashes You Leave.

2003 — Metal Female Voices Fest I 
 8 листопада: Epica, Autumn, Anthemon, Sengir, Keltgar, Morning, The Last Embrace.

Посилання 
 Сайт MFVF 
 
 

Музичні фестивалі Бельгії
2003 у Бельгії